Moriz Benedikt kan syfta på:

* Moriz Benedikt (1835–1920), österrikisk neurolog
 Moriz Benedikt (1849–1920), österrikisk publicist